Герб Рязанской области является символом Рязанской области, принят 6 августа 1997 года Законом Рязанской области «О гербе Рязанской области».

Описание 
Геральдическое описание (блазон) герба Рязанской области гласит: 

Щитодержатели — выходящие из-за щита серебряные, с золотыми гривами, черными копытами и червлеными языками кони на золотом подножии в виде склоненных золотых хлебных колосьев. Щит окружен червленой, имеющей тонкие — обычную и внутреннюю — золотые каймы орденской лентой, а также покрыт червленой, подбитой горностаем мантией, с золотой бахромой, шнурами и кистями.

Герб увенчан великокняжеской шапкой (короной) особого вида.

Автор проекта — Михаил Шелковенко

Герб Рязанской губернии 
Если обратится к труду  Павла фон-Винклера  «Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи с 1649 по 1900 год», то можно заметить, что  Высочайше утверждённый 8 декабря 1836 года герб Рязанской губернии отличается от современного герба Рязанской области только оформлением гербового щита, который был тогда «увенчан Большой императорской короной и окружён золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентой».

Примечания

См. также 
 Флаг Рязанской области
 Гимн Рязанской области
 Гербы районов Рязанской области

Ссылки 
 «Закон Рязанской области о гербе Рязанской области»
 Закон Рязанской области о внесении изменений и дополнений в закон Рязанской области о гербе Рязанской области
 Официальная символика Рязанской области

Гербы Рязанской области
Гербы с княжескими коронами
Гербы с изображением князя
Гербы с изображением меча
Гербы с изображением пшеничного колоса
Гербы с лошадьми-щитодержателями